Vivamexico, een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Encyrtidae
 Vivamexico tamaulipeca, een vliesvleugelig insect uit de familie Encyrtidae
 ¡Viva México! (1968), een overzichtstentoonstelling over Mexico die van 1 juni - 2 december 1968 in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden
 Viva Mexico (Jack Jersey) (1978), een single van Jack Jersey